DICT steht für:
 DICT (Protokoll), internationales Wörterbuch-Netzwerkprotokoll
 Deep insulin coma therapy, siehe Insulinschocktherapie
 Déclaration d’intention de commencement de travaux, Verfahrensbestandteil für Baugenehmigungen in Frankreich, entspricht in etwa einer Fremdleitungsanfrage
 Department of Information and Communications Technology, philippinische Exekutivbehörde für IT- und Kommunikationstechnologien

dict steht für:
 dict, Datenstruktur in PostScript, Erlang, Python, TCL etc., siehe Zuordnungstabelle
 dict.cc, ein Onlinewörterbuch

Siehe auch:
 Dictionary

Abkürzung